Góra Kominki – wzgórze o wysokości 447 m n.p.m. Znajduje się na Wyżynie Olkuskiej na południe od miejscowości Gorenice w województwie małopolskim. Na południe od niej znajduje się Jaskinia Gorenicka.

Przypisy 

Wzgórza Wyżyny Olkuskiej